Op Roland Garros 1983 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 25 mei tot en met 5 juni 1983.

Algemeen

Samenvatting 
Titelverdedigers Wendy Turnbull en John Lloyd bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaars.

Het Amerikaanse duo Barbara Jordan en Eliot Teltscher won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens Amerikaanse koppel Leslie Allen en Charles Strode in twee sets. Het was voor beiden de enige titel in het gemengd dubbelspel.

Nederlandse en Belgische spelers 
Er deed één Nederlander mee:
 Betty Stöve speelde samen met de Amerikaan Dennis Ralston – zij hadden een bye voor de eerste ronde geloot, maar verloren hun openingspartij in de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams 
Een plaatsingslijst werd niet gepubliceerd. Zestien teams waren vrijgesteld van de eerste ronde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pagina 3)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1983